Вудс () — распространённая фамилия английского или ирландского происхождения. Известные носители:

 Вудс, Алан (род. 1944) — британский политолог и журналист, писатель, теоретик троцкизма.
 Вудс, Барбара Элин (род. 1962) — американская актриса.
 Вудс, Бен (род. 1974) — американский гитарист фламенко, композитор.
 Вудс, Боб (род. 1933) — канадский и шведский кёрлингист.
 Вудс, Бэмби (1955 — исчезла в середине 1980-х; наст. имя Дебра Десанто) — американская порноактриса и стриптизёрша.
 Вудс, Гэри (1953—2015) — американский бейсболист.
 Вудс, Джеймс (род. 1947) — американский актёр кино и телевидения.
  (1776—1864) — английский ботаник, геолог и архитектор.
 Вудс, Джон (John Clarence Woods, 1911—1950) — мастер-сержант армии США, исполнитель смертного приговора нацистским преступникам, осужденным на Нюрнбергском процессе в 1946 году.
 Вудс, Дон (род. 1954) — американский хакер и программист, один из разработчиков компьютерной игры «Colossal Cave Adventure».
 Вудс, Дональд (1906—1998) — канадско-американский актёр.
 Вудс, Иван (род. 1976) — мальтийский футболист канадского происхождения.
 Вудс, Зак (род. 1984) — американский актёр и комик.
 Вудс, Кимбер (род. 1993) — американская порноактриса.
 Вудс, Клинтон (род. 1972) — британский боксёр-профессионал полутяжёлой весовой категории.
 Вудс, Крис (род. 1959) — английский футболист и футбольный тренер.
 Вудс, Кристин (род. 1983) — американская телевизионная актриса.
 Вудс, Леббеус (1940—2012) — американский архитектор-теоретик и художник.
 Вудс, Леона (1919—1986) — американский физик, участвовавшая в создании первого ядерного реактора и первой атомной бомбы.
 Вудс, Лил (род. 1998) — британская актриса.
 Вудс, Майкл (род. 1986) — канадский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Вудс, Меган (род. 1973) — новозеландский политический и государственный деятель.
 Вудс, Саймон (род. 1980) — английский киноактёр.
 Вудс, Скип (род. 1970) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Вудс, Тайгер (настоящее имя — Элдрик Тонт Вудсрод, род. 1975) — американский гольфист, 14-кратный победитель турниров «Мэйджор».
 Вудс, Филипп Дж. (1880—1961) — полковник, активный участник британской интервенции на Север России в годы Гражданской войны.
 Вудс, Филипп Уэллс (1931—2015) — американский джазовый альт-саксофонист, кларнетист и композитор.
 Вудс, Ханне (род. 1960) — норвежская кёрлингистка.
 Вудс, Хелен Эмили (более известна как Анна Каван; 1901—1968) — британская писательница и художник.
 Вудс, Эйлин (1929—2010) — американская актриса и певица.
 Вудс, Ян (род. 1966) — шотландский биатлонист, участник двух зимних Олимпийских игр (1992 и 1994).